Jacobo IV (Castillo de Stirling, 17 de marzo de 1473 - Flodden, Inglaterra, 1513). Rey de Escocia (1488 - 1513). Fue hijo del rey Jacobo III y de la princesa Margarita de Dinamarca.

En 1488, tras lograr derrocar a su padre se convirtió en rey de Escocia.

Contrajo matrimonio 1503 con Margarita Tudor, hija del rey Enrique VII de Inglaterra. De este matrimonio nacieron:

 Jacobo (n. palacio de Holyrood, 21.2.1507 - m. castillo de Stirling, 27.2.1508), duque de Rothesay. 
 Una hija (n. y m. palacio de Holyrood, 15.7.1508).
 Arturo (n. palacio de Holyrood, 20.10.1509 - m. castillo de Edimburgo, 14.7.1510), duque de Rothesay.
 Jacobo V (n. palacio de Linlithgow, 10.4.1512 - m. palacio de Falkland, Fife, 14 de diciembre de 1542), rey de Escocia al suceder a su padre.
 Una hija (n. y m. prematura, palacio de Holyrood, XI.1512).
 Alejandro (n. póstumo, castillo de Stirling, 30 de abril de 1514 - m. castillo de Stirling, 18 de diciembre de 1515), duque de Ross.

De una relación extramatrimonial, Jacobo tuvo un hijo:

 Jacobo Estuardo (¿? - 1544). Conde de Murray.

Tras la llegada al trono inglés de su cuñado, Enrique VIII de Inglaterra, Jacobo IV renovó la alianza con los franceses.

Tras concluir una alianza con Luis XII de Francia, declaró la guerra a Inglaterra en 1512.

Al año siguiente, Jacobo IV invadió dicho país y fue derrotado y muerto en la batalla de Flodden Field por las tropas inglesas, comandadas por la reina regente de Inglaterra Catalina de Aragón el 9 de septiembre de 1513.

Lo sucedió su hijo Jacobo, niño de un año de edad, bajo la regencia de su madre.

Ancestros 

Reyes de Escocia
Casa de Estuardo
Excomulgados por la Iglesia católica
Duques de Rothesay
Fallecidos en el Nordeste de Inglaterra
Jacobo IV de Escocia